Jacek Krawczyk (ur. 1954) – polski archiwista i bibliotekarz
 Jacek Krawczyk (ur. 1949) – polski pływak, wielokrotny mistrz Polski
 Jacek Krawczyk  (1966–1991) – polski działacz społeczny i katolicki
 Jacek Piotr Krawczyk (ur. 1963) – polski menedżer, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2010–2013), wiceminister przemysłu i handlu (1991)